Silverkallor eller silverkallasläktet (Aglaonema) är ett växtsläkte inom familjen kallaväxter (Araceae). Arterna växer vilt i delar av Asien och är vanliga som krukväxter. Här ingår bland annat silverkalla (Aglaonema commutatum).

Beskrivning
Släktet växer vilt i tropiska och subtropiska delar av Asien. Arterna är vintergröna, fleråriga örter med växtstjälkar som antingen växer uppåt eller krypande/slingrande. Varianter som kryper kan slå rot vid noderna. I regel finns en krona av breda blad, som hos de vildväxande arterna ofta är silver- och grönspräckliga. Blomställningen – en upprättstående kolv – rymmer enkönade blommor, med honblommor längst ner på kolven och hanblommor närmare toppen. Frukten är ett köttigt bär som blir rött när det mognar. Fruktköttet på varje bär omger ett enda frö.

Växterna i släktet växer i fuktiga, skuggiga regnskogar.

Namn
Släktnamnet Aglaonema härstammar från det grekiska ordet för punkt. På engelska kallas arterna i släktet Chinese evergreens ('kinesiska vintergrönor).

Arter
Sammanlagt har ett 20-tal olika arter beskrivits inom silverkallasläktet. Här finns bland andra:

Aglaonema brevispathum
Aglaonema chermsiriwattanae
Aglaonema cochinchense
Aglaonema commutatum – silverkalla
Aglaonema cordifolium
Aglaonema costatum
Aglaonema crispum
Aglaonema densinervium
Aglaonema flemingianum
Aglaonema hookerianum
Aglaonema marantifolium
Aglaonema modestum
Aglaonema nebulosum
Aglaonema nitidum
Aglaonema ovatum
Aglaonema philippinense
Aglaonema pictum
Aglaonema pumilum
Aglaonema roebelinii
Aglaonema rotundum
Aglaonema simplex
Aglaonema tenuipes
Aglaonema tricolor
Aglaonema vittatum

Kladogram

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Referenser

Noter

Externa länkar
 

Aglaonema
Kallaväxter
Vi Växtindex